Braido ist der Familienname folgender Personen:

 Jacyr Francisco Braido CS (* 1940), Bischof von Santos
 Pietro Braido SDB (* 1919), römisch-katholischer Ordenspriester, Theologe und Pädagoge
 William Braido (* 1992), brasilianischer Kugelstoßer